«Соба́чья жизнь» () — американский комедийно-драматический художественный фильм режиссёра Лассе Халльстрёма. Основан на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки», повествующем о собаке, способной перерождаться после смерти и с каждым новым воплощением всё больше приближающейся к пониманию человека и его проблем. Мировая премьера фильма состоялась 27 января 2017 года, в России состоялась 30 марта 2017 года. Последняя роль в кино актрисы Пегги Липтон.

Фильм рассказывает о псе по имени Бэйли, который умирает и перерождается, проживая различную жизнь с каждым новым хозяином.

Сюжет 
По сюжету главный персонаж фильма находится в постоянном поиске своего предназначения. Хочет понять, зачем он приходит в этот мир.

Первая жизнь собаки закончилась очень быстро. Служба отлова бродячих животных хватает его на улице и отвозит в клинику на усыпление.

Но вдруг он понимает, что снова появился на свет. В этой жизни он — золотистый ретривер. Щенок убегает из приюта, но какие-то злодеи ловят его и хотят заработать на нём денег. Когда мужчинам нужно уйти по своим делам, они бросают малыша в салоне автомобиля без воды. Щенок чуть не погиб от обезвоживания на жаре. Но женщина с сыном увидели его и спасли, разбив стекло машины. Они взяли щенка в семью и назвали Бэйли. Щенок сразу же признал своим хозяином мальчика Итана. Итан воспитывал пса, гулял, играл с ним в игры. Когда Итану понравилась девушка по имени Ханна, Бэйли помог ему с ней познакомиться. С тех пор они всегда проводили время втроём, как одна семья.

Однажды Итан поссорился со своим одноклассником Тоддом. И тот со злости устроил пожар в доме Итона. Бэйли разбудил всю семью и не дал им сгореть в огне. Но Итана увезли в больницу. А домой он вернулся на костылях. Из-за этой трагедии мальчик потерял бесплатное место в спортивном колледже. От злости на весь мир и жалости к себе он разрывает отношения с Ханной и поступает в колледж сельского хозяйства. Когда Итан уезжает и оставляет Бэйли, пёс очень тяжело переживает разлуку. И в конечном счёте погибает от тоски.

Однако, Бэйли вновь рождается, но уже щенком немецкой овчарки. Его новая кличка — Элли, так как он теперь девочка. И работает в полиции К-9 со своим новым хозяином-полицейским. Теперь смысл своей жизни собака видит в поиске и преследовании бандитов. На одном задании овчарка погибает от пули.

И снова новая жизнь. Теперь Бэйли — маленький пёсик по кличке Тино. Он влюбляется в большую собаку Рокси. И его предназначение — заботиться о Рокси и оберегать её. Когда Рокси умирает, Тино грустит. Но к этому времени он уже сам довольно старый и вскоре тоже умирает.

В очередной жизни Бэйли становится большим псом. Получает кличку Вафля. Хозяин сажает его на цепь и держит впроголодь. Когда пёс надоедает ему, хозяин отвозит Бэйли загород и бросает одного. Теперь Бэйли свободен. Он находит дом своего первого хозяина. Итан хочет прогнать пса, но Бэйли упорно сидит под дверью. Тогда Итан отвозит его в приют для бездомных собак.

Однако утром, обдумав свои действия ещё раз, Итан возвращается и забирает собаку. Теперь Бэйли счастлив. Но он видит, что хозяин всё время грустит. Тогда пёс находит его бывшую подругу Ханну. Когда бывшие влюблённые встречаются, они решают начать всё заново. А Итан узнаёт в Бадди своего любимого пса Бэйли.

В итоге Бэйли понимает в чём смысл жизни. Нужно жить здесь и сейчас. Не переживая ни о прошлом, ни о будущем.

В ролях 
 Деннис Куэйд — Взрослый Итан Монтгомери
 Кей Джей Апа — Итан Монтгомери в юности
 Пегги Липтон — Взрослая Ханна
 Бритт Робертсон — Ханна в юности
 Джульет Райлэнс — Элизабет Монтгомери, мать Итана
 Джон Ортис — Карлос Руис
 Джош Гэд — 
 Логан Миллер — Тодд

Роли дублировали 
 Илья Исаев — Бейли, Элли, Тино, Бадди
 Владимир Зайцев — Взрослый Итан
 Нина Тобилевич — Взрослая Ханна
 Даниил Бледный — Итан (8 Лет)
 Филипп Лебедев — Подросток Итан
 Наталья Грачёва — Элизабет Монтгомери (Мама Итана)
 Иван Калинин — Папа Итана
 Любовь Германова — Бабушка Френ
 Мария Иващенко — Подросток Ханна
 Прохор Чеховской — Тодд
 Вероника Саркисова — Майя
 Станислав Тикунов —Аль
 Константин Карасик — Карлос
 Василиса Воронина — Венди
 Иван Жарков — Виктор
 Дмитрий Филимонов — Папин босс
 Анастасия Жаркова — Жена босса

Производство

Сценарий 
Сценарий фильма был написан Одри Уэллс по наброскам автора книги Брюса Кэмерона и его супруги Катрин Мишон, которая ранее принимала участие в разработке сценария к телесериалу про собаку «Новые приключения Лэсси».

Маркетинг 
Трейлер появился в сети 26 августа 2016 года.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 35 % на основе 141 рецензии со средним баллом 4,8 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 43 из 100 на основе 32 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Скандалы 
18 января 2017 года веб-сайт TMZ показал съёмочные кадры из фильма, где немецкую овчарку по кличке Геракл пытаются опустить в мчащиеся воды, при этом собака оказывала активное сопротивление. Организация American Humane Association объявила, что животные не пострадали во время съёмок и что инцидент находится в стадии расследования. PETA призвала к бойкоту фильма.

Продолжение 
21 июня 2017 года генеральный директор Amblin Entertainment Майкл Райт объявил о разработке сиквела.

В 2019 году в кинопрокат вышло продолжение — фильм «Собачья жизнь 2», созданный по роману Брюса Кэмерона «Путешествие хорошего пса». Вместо Пегги Липтон роль Ханны исполнила Марг Хелгенбергер.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Фильмы США 2017 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о собаках
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Universal Pictures
Фильмы о реинкарнации